Сергей Майо́ров:
* Майоров, Сергей Арсеньевич (1903—1973) — советский театральный режиссёр.
 Майоров, Сергей Анатольевич (род. 1969) — российский журналист, радио- и телеведущий, актёр, продюсер.